Rawlins kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew Rawlins
 John E. Rawlins

Robotskapade auktorsförkortningar